Quyết Thắng (Kon Tum), een Phường in Thành phố Kon Tum, provincie Kon Tum.
 Quyết Thắng (Đồng Nai), een Phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Quyết Thắng (Thái Nguyên), een Xã in Thành phố Thái Nguyên, provincie Thái Nguyên.
 Quyết Thắng (Lạng Sơn), een Xã in Huyện Hữu Lũng, provincie Lạng Sơn.
 Quyết Thắng (Lai Châu), een Phường in Thị xã Lai Châu, provincie Lai Châu.
 Quyết Thắng (Tuyên Quang), een Xã in Huyện Sơn Dương, provincie Tuyên Quang.
 Quyết Thắng (Sơn La), een Phường in Thành phố Sơn La, provincie Sơn La.
 Quyết Thắng (Thanh Hà), een Xã in Huyện Thanh Hà, provincie Hải Dương.
 Quyết Thắng (Ninh Giang), een Xã in Huyện Ninh Giang, provincie Hải Dương.